Вихкозеро — пресноводное озеро на территории Оштинского сельского поселения Вытегорского района Вологодской области.

Физико-географическая характеристика 
Площадь озера — 3,5 км². Располагается на высоте 33,0 метров над уровнем моря.

Форма озера округлая. Берега полностью заболоченные.

С восточной стороны Вихкозера вытекает безымянная протока, впадающая в озеро Великое. Из Великого вытекают два протоки: одна впадает в реку Вытегру, в вторая — в озеро Котечное, из которого вытекает протока, также впадающая в реку Вытегру, впадающую, в свою очередь, в Онежское озеро.

С северо-западной стороны Вихкозеро соединено с озером Саминским.

Населённые пункты и автодороги вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100511102000019976.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вытегры
Озёра Вытегорского района